Die Gerry Weber Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Juni 2000 in Halle (Westfalen) stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden im Londoner Queen’s Club die Stella Artois Championships gespielt, welche genau wie die Gerry Weber Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Deutsche Nicolas Kiefer, der in diesem Jahr an Position zwei gesetzt im Viertelfinale ausschied. Stattdessen gewann sein Landsmann David Prinosil den dritten und letzten Einzeltitel seiner Karriere und den ersten in der Saison 2000. Er kam über eine Wild Card ins Turnier.
Im Doppel siegten die an drei gesetzten Schweden Nicklas Kulti und Mikael Tillström, die damit die Nachfolge ihres Landsmannes Jonas Björkman und Patrick Rafter aus Australien antraten. Die Titelverteidiger schieden an vier gesetzt im Halbfinale gegen Mahesh Bhupathi und Prinosil aus. Der Deutsche stand damit in beiden Wettbewerben des Turniers im Finale. Es war der zweite Titel der schwedischen Doppelkonstellation in diesem Jahr, sowie der elfte Karrieretitel für Kulti, bzw. der sechste für Tillström.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Halle (Westf.)